Красниченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Красниченко, Александр Васильевич (1904—1961) — конструктор сельскохозяйственного машиностроения.
 Красниченко, Леонид Васильевич (1908—2002) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.